Толкачёвка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Находилась в 2,5 верстах южнее современной деревни Кобылкино.

История 

По данным справочника административно-территориального деления 1981 года деревня существовала с 1908 по 1950 годы и входила в Лобановский сельсовет Хиславичского района.

В 1993 году деревни уже не было. Она была обозначена, как прекратившая существование деревня Упинского сельсовета Хиславичского района.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района